Dragon (disc de Loudness), tretzè àlbum del grup de música heavy metal Loudness, publicat el 1998 
 Dragon (nau espacial), nau espacial parcialment reutilitzable desenvolupada per l'empresa americana de logística espacial privada SpaceX 
 Dragon (vela), embarcació de vela dissenyada per Johan Anker el 1929 
 Dragon Airlines o Cathay Dragon, aerolínia basada a Hong Kong, a l'Aeroport Internacional Chek Lap Kok
 Dragon Data, empresa gal·lesa fabricant de microordinadors en l'inici de la dècada del 1980 
 Sant Privat e lo Dragon, municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps, França)